Лидо се може односити на:

 Лидо (Венеција), насеље у италијанском округу Венеција (Венето)
 Лидо (Матера), насеље у италијанском округу Матера (Венето)
 Лидо (Језоло), плажа у близини Венеције
 Лидо (Земун), плажа на београдском Ратном острву
 Лидо (Сомалија), насеље код Могадиша
 Лидо (кабаре), познати париски клуб, основан 1946. године, познат по представама у којима наступају плесачи, певачи и разни уметници.